Cruz del Eje (departement), een departement in de Argentijnse provincie Córdoba
Cruz del Eje (Córdoba), een plaats in gelijknamig departement in de Argentijnse provincie Córdoba